Фёдоровское муниципальное образование:

Городское поселение 

 Фёдоровское городское поселение в составе Тосненского районп Ленинградской области

Сельское поселение

Брянская область
 Фёдоровское сельское поселение — в составе Рогнединского района

Краснодарский край 
 Фёдоровское сельское поселение — в составе Абинского района

Костромская область
 Фёдоровское сельское поселение — в составе Нерехтского района
 Фёдоровское сельское поселение — в составе Чухломского района

Ленинградская область
 Фёдоровское сельское поселение — в составе Тосненского района с 2006 по 2017 год

Липецкая область
 Фёдоровское сельское поселение — в составе Елецкого района

Новосибирская область
 Фёдоровское сельское поселение — входит в Северный район

Пермский край 
 Фёдоровское сельское поселение — в составе Куединского района

Ростовская область 
 Фёдоровское сельское поселение — в составе Неклиновского района

Татарстан 
 Фёдоровское сельское поселение — в составе Кайбицкого района
 Фёдоровское сельское поселение — в составе Тетюшского района

Тверская область
 Фёдоровское сельское поселение — в составе Кимрского района

Тульская область
 муниципальное образование Фёдоровское — в составе Ленинского района
 муниципальное образование Фёдоровское — в составе Узловского района